

Geografia 
 Serra da Raiz – comune del Brasile nello Stato del Paraíba

Musica 
 Hasta la raíz – album della cantante messicana Natalia Lafourcade
 La Raíz – gruppo musicale spagnolo
 Raiz Diabolica – album split degli Psychofagist
 Raiz Epileptica – singolo del gruppo musicale italiano Psychofagist

Persone 
 Raiz – pseudonimo di Gennaro Della Volpe, cantautore e attore italiano